Проги́б:


Общие значения 
 Действие и состояние.
 Место, где что-то прогнулось

В технике 
 Прогиб — в строительной механике — вертикальное или горизонтальное перемещение точек, лежащих на одной оси нормальной к плоскости элемента конструкции, под действием вертикальных нагрузок, разницы температур, ползучести материала и др.

В геологии 
 Тектонический прогиб
 Передовой прогиб
 Краевой прогиб
 Межгорный прогиб

Примечания 

 «Прогиб» в словарях на Яндексе